Хенерал Хоакин Амаро има више значења:

 Хенерал Хоакин Амаро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хенерал Хоакин Амаро, Лос Саусес (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику